Schminke bezeichnet:
 Schminke, das deutsche Wort für Make-up
 Schminke (Operette) Name einer Operette von Willi Kollo

Schminke ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Schminke (1897–1971), deutscher Unternehmer, Bauherr des nach ihm benannten Haus Schminke
 Horst-Kurt Schminke (* 1941), deutscher Biologe und Zoologe
 Richard Schminke, deutscher Unternehmer
 Ronald Schminke (* 1956), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Schmincke